Der Unicodeblock Tags (U+E0000 bis U+E007F) enthält sogenannte Tags (deutsch Markierer). Diese wurden in Unicode 3.1 eingeführt und dienten ursprünglich dazu, die Textsprache, Schrift und Orthografie nach RFC 4646 in Nur-Text-Dateien anzugeben, z. B. um in einer Textdatei Kurz- und Langzeichen nebeneinander verwenden zu können. Sprachangaben werden mit dem einleitenden Sprachtag gestartet und dann mithilfe der Sprachtagzeichen der entsprechende Code angegeben. Die damit festgelegte Sprache wirkt sich auf sämtlichen nachfolgenden Text aus. Der schließende Sprachtag beendet die Sprachangabe.

Seit Unicode-Version 5.1 (aus dem Jahr 2008) wird von dieser Verwendung abgeraten, sie gilt als veraltet (engl. deprecated).

Mit Unicode Version 8.0 wurden die Zeichen U+E0020 bis U+E007E wieder zugelassen, allerdings für neue allgemeinere Zwecke als nur zum Markieren der Sprache eines Textes.

Ab Version 9.0 wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, und die Tag-Zeichen U+E0020 bis U+E007E bilden nun eine Sequenz von Modifier-Zeichen, welche bestimmten Emoji-Zeichen eine spezielle Bedeutung geben. Diese Sequenz wird mit dem Tag-Zeichen U+E007F abgeschlossen.

Bisher (bis Unicode 10.0) wurde nur ein einziger Typ von Sequenzen definiert: Das Zeichen U+1F3F4 (🏴 WAVING BLACK FLAG) kann durch eine Tag-Sequenz zu einer Landes- oder Regionen-Flagge modifiziert werden. Die Tag-Sequenz kodiert das Land bzw. die Region anhand der CLDR-Datenbank.

Beispiel: Der CLDR-Code für England ist GBENG (GB für Großbritannien, gefolgt von ENG für England). Die Flagge Englands kann nun als Emoji-Sequenz kodiert werden: <U+1F3F4> <U+E0067> <U+E0062> <U+E0065> <U+E006E> <U+E0067> <U+E007F> ergibt (wenn das Programm derartige Sequenzen bereits unterstützt): 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Die anderen beiden subnationalen Flaggen mit breiter Unterstützung durch Software sind 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland und 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales. Der vierte Landesteil des Vereinigten Königreichs, 🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿 Nordirland, besitzt hingegen keine Flagge und wird deshalb in der Regel mit der zuvor erwähnten schwarzen Flagge dargestellt statt der bei Sportveranstaltungen verwendeten Red Hand Flag of Ulster.

Anmerkung: Bereits seit Unicode 6.0 gibt es die Möglichkeit, Landesflaggen jeweils über Paare von Zeichen aus dem Bereich U+1F1E6 bis U+1F1FF darzustellen, siehe Unicodeblock Zusätzliche umschlossene alphanumerische Zeichen

Tabelle 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Formatierzeichen“ und die bidirektionale Klasse „Neutrale Begrenzung“.

Quellen

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 77 kB)